Gwendoline est un prénom féminin.

Étymologie 
Gwendoline est dérivé du prénom celtique Gwendolen, composé des mots celtiques gwenn (« blanc », « pur », « sacré ») et dolen (« cercle », « anneau »), on peut donc le traduire par « cercle blanc » ou plus poétiquement « lune d'argent », « lune blanche » ou « anneau sacré ».

Latinisé en « Guendoloēna ».

Date de fête 
Il se fête généralement le 14 octobre, bien qu'il ne soit pas inscrit dans le martyrologe romain car il n'existe aucune sainte de ce nom sauf sainte Gwendoline du sud. Cependant il existe une sainte Gwenn, fêtée à cette date.

Popularité du prénom 
Bien qu'il soit mentionné dans l'histoire légendaire celtique, il semble que ce prénom soit resté littéraire et n'ait pas été réellement porté avant le . Il n'apparaît en France que vers 1960 mais serait actuellement un des prénoms féminins dérivés de Gwenn les plus portés.

Variantes 
Il a pour variantes Gwendolen et Gwendolyne.

Personnages légendaires 
 Gwendolen est le nom gallois de la déesse de la Lune.
 Guendoloena, reine légendaire de l'Île de Bretagne.

Personnages de fiction 
 Gwendoline, personnage principal et titre de l'opéra d'Emmanuel Chabrier, présenté pour la première fois en 1886.
 Gwendoline, la fille du roi Artus dans Chevalier Ardent, bande dessinée de François Craenhals.
 Gwendoline, série d'animé diffusée en France en 1989.
 Adventures of Sweet Gwendoline, bande dessinée de John Willie.
 Gwendoline, film de Just Jaeckin sorti en 1984.
 Gwendoline Culdebelier, personnage du film d'animation Rasé de près, de Peter Lord et Nick Park (voir Wallace et Gromit).
 Gwendolyn, princesse d'animé Gawayn diffusée actuellement en France.
 Gwendolyn Shepherd, Héroïne de la trilogie des gemmes (Rouge rubis, Bleu saphir,Vert Emeraude) de Kerstin Gier

Personnes portant ce prénom 
 Gwendoline Absalon, (1992-), chanteuse musicienne réunionnaise.
Gwendoline Eastlake-Smith (°1883 - †1941), joueuse de tennis britannique.
 Gwendoline Porter (°1902), athlète britannique.
 Gwendolyn Brooks (°1917 - †2000), poétesse afro-américaine.
 Gwendolyn von Ambesser (°1949), actrice et réalisatrice allemande.
 Gwendoline Hamon (°1970), actrice française.
 Gwendoline Yeo (°1977 - ), actrice de télévision américaine.
 Gwendoline Christie (°1978 - ), actrice britannique.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom breton
Homonymie de titre